«Детройт фри пресс» ( переводится как «Детройтская свободная печать») — первая по популярности газета в Детройте (США). Как и основная часть американских газет создана как региональное издание.

История 
Изначально публиковалась под названием Democratic Free Press and Michigan Intelligencer (с мая 1831 года). Первые выпуски напечатаны на типографском станке, купленном у мичиганской газеты Oakland Chronicle; оборудование управлялось вручную двумя полиграфистами и производило до 250 экземпляров в час.

В декабре 2008 года издатель (Detroit Media Partnership) объявил о сокращении подписки до двух выпусков в неделю (четверг и пятница); в остальные дни продажа только в розницу, объёмом в 32 полосы. Этот цикл введён в действие 30 марта 2009 года.

См. также 
 Пресса в США

Примечания

Ссылки 
  Сайт издания
  Gannett subsidiary profile of the Detroit Free Press 
  Detroit Newspaper Partnership
  U.S. Newspaper list от Yahoo! Directory
 Свобода слова в США и в России («Эхо Москвы»)
 О методах американской журналистики

Ежедневные газеты США
Культура Детройта
Газеты США
Лауреаты Пулитцеровской премии за служение обществу